Alleyrat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Alleyrat, Creuse, kommun, Limousin, 
 Alleyrat, Corrèze, kommun, Limousin,